Кенни Харрисон (, род. 13 февраля 1965 года) — американский легкоатлет, специализирующийся в тройном прыжке. На чемпионате мира 1991 года в Токио завоевал золотую медаль и получил право выступить на Олимпийских играх 1992 года, однако был вынужден пропустить их из-за травмы колена. На Олимпийских играх 1996 года завоевал золотую медаль в тройном прыжке, установив личный рекорд, рекорд США и олимпийский рекорд. Этот прыжок до сих пор остаётся самым длинным в истории, выполненным при встречном ветре.

Примечания

Ссылки 
 
 Wisconsin High School Track and Field bio for Kenny Harrison

Прыгуны тройным США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Олимпийские чемпионы от США
Родившиеся в Милуоки
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике